Арли Альберт Бёрк (1901—1996) — адмирал ВМС США;
 «Арли Бёрк» — тип эскадренных миноносцев, состоящий на вооружении ВМС США, получивший своё название в честь адмирала Арли Альберта Бёрка.

См. также 
 Арли